Klec
 Csehország
 Klec, település a Jindřichův Hradec-i járásban
Kleč
 Szlovénia
 Kleč, település Kočevje községben
 Kleč, település Laško községben
 Kleč, település Semič községben